Олью́ль () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Тулон, кантон Ольюль.

Площадь коммуны — 19,89 км², население — 13 400 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 13 267 человек (2012), плотность населения — 667,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 13 023 человека, а в 2012 году — 13 267 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 8264 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 5793 были экономически активными, 2471 — неактивными (показатель активности 70,1 %, в 1999 году — 65,6 %). Из 5793 активных трудоспособных жителей работали 5064 человека (2656 мужчин и 2408 женщин), 729 числились безработными (398 мужчин и 331 женщина). Среди 2471 трудоспособных неактивных граждан 802 были учениками либо студентами, 797 — пенсионерами, а ещё 872 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 5398 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 13 149,5 человек. При этом медиана доходов составила 20 тысяч 168 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Ольюль